Die Firma Orgelbau Tzschöckel in Althütte-Fautspach im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg baut in zweiter Generation Orgeln. Der Wirkungsbereich der mittelständischen Firma geht weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus.

Geschichte 
Die Werkstatt wurde 1972 von Reinhart Tzschöckel (1939–2003) in Allmersbach im Tal gegründet und 1975 in größere Räume nach Fautspach bei Althütte verlagert.

Der Firmengründer Reinhart Tzschöckel wurde im sächsischen Naundorf bei Freiberg geboren und lernte zwischen 1953 und 1964 das Orgelbauerhandwerk bei Orgelbau Friedrich Weigle in Leinfelden-Echterdingen. 1965 folgte die Meisterprüfung und der Wechsel zur Firma Walcker nach Ludwigsburg. 1972 machte er sich mit der Firmengründung in Allmersbach selbstständig.

Nach dem Tod des Vaters übernahm Friedrich Tzschöckel (* 1966) den Betrieb im Jahr 2003. Friedrich Tzschöckel legte 1986 die Gesellenprüfung zum Orgel- und Harmoniumbauer ab und gewann den Leistungswettbewerb der Handwerksjugend mit dem 1. Platz. 1994 folgte die Meisterprüfung und 2006 eine Fortbildung zum fachgeprüften Restaurator im Orgel- und Harmoniumbau.

Werkliste (Auswahl)

Weblinks 

 Website der Orgelbaufirma Tzschöckel
 Organ index: Orgelbau Tzschöckel

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Rems-Murr-Kreis)
Althütte
Orgelbauunternehmen
Orgelbau Tzschockel